Otjivero steht für:

 Otjivero (Ort), eine Ansiedlung in Namibia, siehe auch Omitara
 Otjivero-Hauptdamm, Stausee in Namibia
 Otjivero-Nebendamm, Stausee in Namibia